Відеографія південнокорейського гурту Blackpink складається з 13 музичних кліпів.

Музичні кліпи

DVD та Blu-ray (BD)

Інші релізи

Примітки

Посилання 

 Офіційний канал на YouTube

Blackpink
Blackpink